Il singolare del torneo di tennis St. Louis WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Nikola Pilić 6-3, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Louis WCT 1972